Jimmy James, né le  à Stockton-on-Tees et mort le  à Blackpool, est un acteur britannique.

Filmographie

Références 
 Eric Midwinter, Oxford Biography Index, Oxford University Press.

Liens externes 
 
 

Acteur anglais
Humoriste anglais
Naissance en mai 1892
Naissance à Stockton-on-Tees
Décès en août 1965
Décès à 73 ans